Фінал Кубка Футбольної ліги 1983 — фінальний матч розіграшу Кубка Футбольної ліги 1982—1983, 23-го розіграшу Кубка Футбольної ліги. У матчі, що відбувся 26 березня 1983 року на стадіоні «Вемблі», зіграли «Ліверпуль» та «Манчестер Юнайтед».

Шлях до фіналу

Матч

Деталі 

1983
1983 у футболі
Футбольні змагання у Лондоні
Березень 1983
1983 в англійському спорті